Капустная муха:

 весенняя капустная муха — вид короткоусых двукрылых из семейства цветочных мух.
 летняя капустная муха — вид короткоусых двукрылых из семейства цветочных мух.